Col du Tourmalet er et bjergpas i Pyrenæernes franske del, beliggende i 2.115 meters højde.

Col du Tourmalet er et af de mest kendte pas i Tour de France, og er den stigning, som er blevet indlagt i løbet flest gange igennem løbets historie. Col du Tourmalet blev første gang introduceret i 1910, da Pyrenæerne blev en del af touren. I anledningen af Pyrenæerenes 100 års jubilæum i Tour de France, var der for første gang i tourens historie mål på toppen af Col du Tourmalet. Det var på 17. etape af Tour de France 2010.

Passet er det højeste i de franske pyrenæer.

Skisportsstedet La Mongie er beliggende øst for Col du Tourmalet.

Galleri

Col du Tourmalet i Tour de France (siden 1947)

Kildehenvisninger

Eksterne henvisninger 

Bjergpas i Frankrig
Tourmalet
Hautes-Pyrénées